Mangonia är ett släkte av kallaväxter. Mangonia ingår i familjen kallaväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kallaväxter
Mangonia